Klubiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Klubiwka (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Klubiwka (Isjaslaw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw